LaDuke peut faire référence à : 
 Jeanne LaDuke (née en 1938), mathématicienne américaine.
 Winona LaDuke (née en 1959), femme politique ojibwe américaine.